Приходская кирха Святого Николая () — римско-католическая церковь в Бельгии, главная католическая церковь города Эйпен в немецкоязычной части Бельгии. Церковь расположена на Рыночной площади (, Марктплац)

Первая церковь на месте нынешней кирхи Святого Николая была построена в XIII веке, но нынешнее здание кирхи было построено в 1724—1729 годах по проекту ахенского архитектора  в стиле, включавшем элементы ренессанса. В кладке южной башни сохранились фрагменты первоначального здания кирхи. Современный фасад кирхи с двумя башнями был построен в 1898 году по проекту ахенского архитектора .

Убранство кирхи выполнено в стиле ахенского и льежского барокко. Главный алтарь выполнен по проекту ахенского архитектора .

Литература 

 

Католические храмы Бельгии
Эйпен